Hemming – łacińska forma nordyckiego imienia Hemingr lub HæmingR.

Imię
 Hemming – król wczesnośredniowiecznej Danii w latach 810–812.
 Hemming – wiking w służbie Franków.

Nazwisko
 Tyler Hemming – kanadyjski piłkarz.
 Alfred Hemming – angielski lotnik.